Municipio de Spring Valley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Spring Valley (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Dickey.
 Municipio de Spring Valley (condado de Clark, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Spring Valley (condado de McCook, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de McCook.
 Municipio de Spring Valley (condado de Turner, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Turner.
 Municipio de Spring Valley (condado de Dallas, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Dallas.
 Municipio de Spring Valley (condado de Monona, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Monona.
 Municipio de Spring Valley (condado de Cherokee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cherokee.
 Municipio de Spring Valley (condado de McPherson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de McPherson.
 Municipio de Spring Valley (condado de Fillmore, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Fillmore.
 Municipio de Spring Valley (condado de Shannon, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Shannon.
 Municipio de Spring Valley (condado de Greene, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Greene.